Кара-Тобе — греко-скіфське городище поблизу Євпаторії і Сак.

Каратобе — аул, Жарминський район, Абайська область
 Каратобе — село, Карасайський район, Алматинська область
 Каратобе — село, Каратобинський район, Західноказахстанська область
 Каратобе — село, Келеський район, Туркестанська область
 Каратобе — село, Кентауська міська адміністрація, Туркестанська область
 Каратобе — село, Толебійський район, Туркестанська область

Див. також 
 Каратобінське